Alexis Flores ist der Name von

 Alexis Flores (Mörder) (* 1975), Honduranischer Mordverdächtiger, seit 2. Juni 2007 auf der Liste FBI Ten Most Wanted Fugitives
 Alexis Flores (Fußballspieler) (* 1980), Chilenischer Fußballspieler und Trainer